Ihorombe steht für:

 Ihorombe (Stadt), eine Stadt in Madagaskar
 Ihorombe (Region), eine Region in Madagaskar